Илирски језик се може односити на:
 Илирски језик, језик античких Илира
 Илирски језик, термин који је током 18. века употребљавала хабзбуршка администрација, као назив за језик Срба (наводних „Илира”) 
 Илирски језик, термин који су употребљавали припадници Илирског покрета из прве половине 19. века, као назив за замишњени заједнички језик Јужних Словена (наводних „Илира”)
 Неоилирски језик, пропагандни назив за језик етничких Албанаца, као наводних потомака античких Илира

Види још 
 Илири (вишезначна одредница)